Барио ла Есперанза има више значења:

 Барио ла Есперанза (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Есперанза, Сан Бартоло (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику